Associazione Calcio Milan, cunoscut mai bine ca AC Milan sau simplu Milan este un club de fotbal cu sediul în Milano, Lombardia. Clubul a fost fondat în 1989 de Herbert Kilpin, Alfred Edwards și alți patru englezi, clubul petrecându-și marea majoritatea istoriei sale în Serie A, prima ligă a fotbalului italian, și numai doi ani în Serie B în anii '80.

Toți jucătorii care au jucat 100 sau mai multe meciuri sunt listați mai jos. Câțiva jucători care au jucat mai puține meciuri sunt listați de asemnea; aceștia sunt căpitani și jucători care au contribuit la istoria lui AC Milan.

Paolo Maldini deține recordul de  cele mai multe aparențe, având 902 meciuri jucate între 1985 și 2009. Franco Baresi este al doilea în listă, jucând în 719 meciuri pentru club. Jucătorul cu cele mai multe apariții în Europa este de asemnea Paolo Maldini, jucând în 168 meciuri în competițiile Europene (care este de asemenea recordul absolut de jocuri în Europa).

Gunnar Nordahl este golgheterul all-time al clubului, marcând 221 goluri în cariera sa la Milan; 210 goluri au fost în prima ligă. Nordahl deține și recordul de cele mai multe goluri într-un sezon: a marcat 38 goluri în toate competițiile pe durata sezonului 1950–1951.

Legendă 

Jucătorii cu caractere îngroșate încă mai joacă la club.

Lista de jucători

Note 
a.  David Allison a fost primul căpitan al clubului.

b.  Franco Baresi este jucătorul cu cele mia multe jocuri în Coppa Italia (97 jocuri); este de asemenea jucătorul cu cele mai multe sezoane ca căpitan (15 sezoane) și a câștigat de cinci ori Scudetti, de cinci ori Supercoppa Italiana, de trei ori Cupa Campionilor Europeni, de trei ori Supercupa Europei și de două ori Cupa Intercontinentală cât a fost căpitan.

c.  Andrea Bonomi a câștigat o dată Scudetto în perioada sa ca căpitan.

d.  Filippo Inzaghi deține recordul de cele mai multe goluri în Europa pentru Milan (39 goluri).

e.  Herbert Kilpin a fost un membru privigeliat al Milan-ului; a câștigat de trei ori Scudetti în perioada sa ca căpitan.

f.  Nils Liedholm a câștigat de două ori Scudetti în perioada sa ca căpitan.

g.  Cesare Maldini a câștigat o dată Scudetto și o Cupă a Campionilor în perioada sa ca căpitan.

h.  Paolo Maldini este omul cu cele mai multe jocuri în toate competițiile, având și cele mai multe jocuri în Europa (168); a câștigat de două ori Scudetti, o dată Coppa Italia, o dată Supercupa Italiană, de două ori UEFA Champions League, de două ori Supercupa Europei și o dată Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA în perioada sa ca căpitan al Milan-ului.

i.  Gunnar Nordahl este golgheterul all-time al Milan-ului, fiind și jucătorul cu cele mai multe goluri în prima ligă (210 goluri în Serie A); a câștigat o dată Scudetto în perioada sa ca căpitan.

j.  Gianni Rivera deține cele mai multe goluri în Coppa Italia (28 goals); a câștigat o dată Scudetti, de patru ori Coppe Italia, o Cupă a Campionilor, de două ori Cupa Cupelor și o Cupă Intercontinentală în perioada sa ca căpitan.

Referințe

Bibliografie

Legături externe 
MagliaRossoNera.it has an exhaustive lista jucătorilor de la AC Milan

AC Milan